O termo mandi-bicudo pode remeter a duas espécies de peixes:

 Hassar affinis, um peixe teleósteo siluriforme da família dos doradídeos encontrado em rios do Piauí, com cerca de 25 cm de comprimento, dorso purpúreo com ventre mais claro, nadadeiras peitorais e caudal com manchas. Também chamado de bagre, cabeça-de-burro, mandi-cachorro
 Iheringichthys labrosus, um bagre da família dos pimelodídeos que ocorre na bacia do rio Paraná, com cerca de 24 cm de comprimento, cabeça cônica, boca pequena com lábios grossos e dentes desenvolvidos no pré-maxilar. Também chamado de papa-isca.

Desambiguação